

Geografia

Austria 
 Spital am Pyhrn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Spital am Semmering – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Wielka Brytania 
 Spital – wieś

Osoby 
 Hermann Josef Spital – niemiecki biskup

Zobacz też 
 Spittal